Walton-on-the-Hill ist der Name von:

 Walton-on-the-Hill (Lancashire), ein Areal von Liverpool, Vereinigten Königreich
 Walton-on-the-Hill (Staffordshire), eine Siedlung in der Grafschaft Staffordshire, Vereinigten Königreich
 Walton-on-the-Hill (Surrey), ein Dorf in der Grafschaft Surrey, Vereinigten Königreich